Halsey jelentései:

Települések 

 Halsey (Nebraska)
 Halsey (Oregon)
 Halsey (Wisconsin)

Személyek 
 Halsey (énekes)